stipes – podstawa ołtarza podtrzymująca mensę
 stipes – cześć szczęk owadów
 stipes – część męskich organów kopulacyjnych pająków
 stipes – część narządów gębowych różnych wijów
 stipes – wewnętrzna struktura w głowie muchówek
 stipes – nazwa szypułki w zielarstwie
 stipes – trzonek zarodni grzybów i śluzowców

Przypisy